Чемпіонат Польщі з футболу 1986  — проводився у 1985—1986 роках. У змаганні брали участь шістнадцять команд. Чемпіоном Польщі став клуб «Гурнік» (Забже).

Підсумкова таблиця 

Легенда:

Результати

Бомбардири

Джерела 
 Чемпіонат Польщі на сайті RSSSF 
 Історія чемпіонатів Польщі 

1986
Польща
Польща
1985 у польському спорті
1986 у польському спорті